Amerikai Egyesült Államok
Kendrick (Florida)
Kendrick (Idaho)
Kendrick (Oklahoma)